Екуан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз.
 Екуан (річка) () — річка на півночі провінції Онтаріо (Канада).